

Geografia

Algeria 
 Colla – comune nel distretto di Djaâfra (Bordj Bou Arreridj)

Italia 
 Colla o Colla di Sanremo – antico nome di Coldirodi, ex comune ora frazione di Sanremo, comune nella provincia di Imperia (Liguria)
 Colla – sede comunale di Santa Brigida, comune nella provincia di Bergamo (Lombardia)
 Colla Baltera – valico delle Prealpi Liguri nella provincia di Savona (Liguria)
 Colla Piana – valico delle Alpi Liguri al Confine tra la Francia e l'Italia 
 Colla di Casotto – valico delle Alpi Liguri nella provincia di Cuneo (Piemonte)
 Colla di San Giacomo – valico delle Alpi Liguri nella provincia di Savona (Liguria)
 Colla Micheri – frazione di Andora, comune nella provincia di Savona (Liguria)
 Passo della Colla di Casaglia – valico dell'Appennino tosco-romagnolo nella provincia di Firenze (Toscana)
 Colla – torrente delle Alpi Liguri nella provincia di Cuneo (Piemonte)

Svizzera 
 Colla – ex comune ora frazione di Lugano, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)
 Val Colla – valle e quartiere di Lugano, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)
 Valcolla – ex comune ora accorpato a Lugano, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Angelo Colla – calciatore italiano
 Angelo Colla – architetto italiano
 Antonio Colla – astronomo e meteorologo italiano
 Ettore Colla – scultore e pittore italiano
 Federico Colla – funzionario e politico italiano
 Gaudenzio Colla – calciatore italiano
 Giuseppe Colla – compositore e musicista italiano
 Luigi Colla – avvocato, politico e botanico italiano
 Mara Colla – politica italiana
 Mauro Colla – ex calciatore italiano
 Natale Colla – calciatore italiano
 Nicholas Colla – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico australiano
 Richard Colla – regista statunitense
 Rolando Colla – regista e sceneggiatore svizzero
 Sebastiano Colla – attore italiano
 Vincenzo Colla – musicista italiano

Altro 
 C/1847 J1 Colla – cometa non periodica
 Colla – adesivo per collegare due superfici
 Colla – romanzo dello scrittore britannico Irvine Welsh (2001)
 Colla – singolo del gruppo musicale italiano Prozac+ (1998)
 Teatro Colla – compagnia teatrale italiana
 Tre Colla (Colla Uais, Colla Menn, Colla Fo Críth) – personaggi della mitologia irlandese

Pagine correlate 
 La Colla